Wayenberg est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Wayenberg (1929-2019), pianiste et compositeur néerlandais ;
 Dirk Wayenberg (1955-2007), coureur cycliste et directeur sportif belge.